Bruchsee ist der Name folgender Seen:
 Bruchsee (Bad Freienwalde), Bad Freienwalde
 Bruchsee (Duingen), Niedersachsen
 Bruchsee (Egelsbach), ein kleiner See am Westrand von Egelsbach, Südhessen
 Bruchsee (Espelkamp), Nordrhein-Westfalen
 Bruchsee (Halle), auch Graebsee genannt, ein See in Halle-Neustadt
 Bruchsee (Heppenheim), ein Baggersee in Heppenheim, Südhessen
 Bruchsee (Templin), ein See in Templin, Uckermark